Tamarine Tanasugarn era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Stefanie Vögele.

Vögele ha battuto in finale Kimiko Date-Krumm 7–6(7–3), 6–4 in the final.

Teste di serie 

  Casey Dellacqua (quarti di finale)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Stefanie Vögele (Campionessa)
  Kimiko Date-Krumm (finale)

 Tamarine Tanasugarn (semifinali)
 Kurumi Nara (quarti di finale)
 Ashleigh Barty (quarti di finale)
 Erika Sema (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dunlop World Challenge 2012